Umhlanga steht für:

 Umhlanga (Zeremonie), Veranstaltung der Eswatini
 Umhlanga (eThekwini), Küstenstadt in der Metropolgemeinde eThekwini Metropolitan Municipality, Provinz KwaZulu-Natal, Südafrika